Miejscowości w USA:
 Del Norte – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Rio Grande
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Del Norte (ang. Del Norte County) – w stanie Kalifornia